Лос Дос Рејес има више значења:

 Лос Дос Рејес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Дос Рејес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику